Montjoi kan syfta på:
 Montjoi, Aude
 Montjoi, Tarn-et-Garonne